Poss oder Poß ist der Familienname folgender Personen: 

 Alf Poss (1936–2003), deutscher Dramatiker und Schriftsteller
 Greg Poss (* 1965), US-amerikanischer Eishockeytrainer 
 Joachim Poß (* 1948), deutscher Politiker (SPD) 
 Nadine Poss (* 1991), deutsche Weinkönigin 2013/2014
 Reinhold Poss (1897–1933), deutscher Flugpionier, Sport- und Jagdflieger

POSS steht als Abkürzung für
 Palomar Observatory Sky Survey

Siehe auch:
 Pos
 

Abkürzung